Der Einzelwettbewerb der Herren bei den Asienspielen 2018 im Squash fand vom 23. bis 26. August 2018 statt.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielern, davon maximal zwei Spieler pro NOK, die im K.-o.-System den Sieger ermittelten. Goldmedaillengewinner der letzten Austragung im Jahr 2014 war Abdullah Al Muzayen aus Kuwait, der nicht erneut nominiert wurde. Im Endspiel stand sich Leo Au und Max Lee aus Hongkong gegenüber. Au gewann die Partie mit 11:8, 12:10, 6:11 und 11:4. Bronze ging an Saurav Ghosal aus Indien und Mohd Nafiizwan Adnan aus Malaysia.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf asiansquash.org (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2018
Squashturnier in Jakarta
Squashturnier 2018